Une année bissextile commençant un dimanche est une année de 366 jours dont le  tombe un dimanche, le 29 février un mercredi et le 31 décembre un lundi, comme :
 2012, la précédente ;
 2040, la prochaine.

On lui affecte les lettres dominicales AG.

La spécificité des années bissextiles commençant un dimanche réside dans le fait qu'elles s'étalent sur 54 semaines.

Calendrier annuel correspondant

Autres années bissextiles commençant un dimanche 
  :
  : 1708 • 1736 • 1764 • 1792
  : 1804 • 1832 • 1860 • 1888
  : 1928 • 1956 • 1984

  :
  : 2012 • 2040 • 2068 • 2096
  : 2108 • 2136 • 2164 • 2192
  : 2204 • 2232 • 2260 • 2288
  : 2328 • 2356 • 2384

Voir aussi 

Dimanche